Reddick ist der Name zweier Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Reddick (Florida)
 Reddick (Illinois)

Reddick ist der Familienname folgender Personen:
 Eunice Reddick (* 1951), US-amerikanische Diplomatin
 Haason Reddick (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John B. Reddick (1845–1895), US-amerikanischer Politiker
 Lance Reddick (1962–2023), US-amerikanischer Schauspieler
 Mike Reddick (* 1963), US-amerikanischer Basketballspieler

Reddick steht für:
 Reddick-Namenskonvention
 Reddick-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Redick